Bornholm
 Balka (plaats), plaats in Denemarken
 Balka (schip uit 1950), OZBL, 1950, een schip met thuishaven Balka op Bornholm
 Balka (schip uit 1968), OZBL, 1968, een schip met thuishaven Balka op Bornholm

Jordanië
 Balka (gouvernement),  gouvernement in Jordanië